Keigel est un patronyme porté notamment par : 

 Léonard Keigel (né en 1929), réalisateur français ;
 Léonide Keigel (1904-1957), ingénieur chimiste, exploitant et distributeur de cinéma.

Homonymie de patronyme